La saison 1998-1999 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la .

Résultats

Saison régulière

Séries éliminatoires

Bilan 
L'Adler Mannheim est champion d'Allemagne.

Effectif champion

Références

Liens externes 
 Résultats de la Saison sur hockeyarchives

Voir aussi 

Allemagne
Allemagne
Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Sport en Allemagne en 1998
Sport en Allemagne en 1999